U 70 bezeichnet:
* SM U 70, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 70 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 die Linie U70 im Netz der Düsseldorfer Stadtbahn; siehe Liste der Düsseldorfer Stadtbahnlinien
 U 70 als Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 406.

U70